Rukh (Perzisch رخ, strijdwagen) kan verwijzen naar:
 Roc (mythisch wezen), een grote vogel uit Perzische en Arabische verhalen
 Shahrukh Mirza (1377-1447), sjah Rukh van de Timoeriden in Khorassan van 1405 tot 1447, jongste zoon van Timoer Lenk
 Shahrokh Sjah Afshar (ca. 1730–1796), sjah Rukh van de Afshariden in het huidige Iran in 1748-1749
 traditionele naam van de ster Delta Cygni in het sterrenbeeld Zwaan
 In the Rukh, een short story van Rudyard Kipling uit 1893, met het debuut van Mowgli
 Volksbeweging van Oekraïne, Народний Рух України, Narodnyj Roech Oekrajiny, een Oekraïense politieke partij